Hallgarten ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Hallgarten (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Hallgarten (Rheingau), Stadtteil von Oestrich-Winkel im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen

Personen:
 Charles Hallgarten (1838–1908), deutsch-US-amerikanischer Bankier, Philanthrop und Sozialreformer
 Constanze Hallgarten (1881–1969), deutsche Pazifistin und Frauenrechtlerin
 Fritz Hallgarten (1865–1925), deutscher Chemiker, Mitbegründer und Ehrenbürger der Universität Frankfurt am Main
 George W. F. Hallgarten (1901–1975), US-amerikanischer Historiker
 Richard Hallgarten (1905–1932, genannt Ricki Hallgarten), deutscher Maler
 Robert Hallgarten (1870–1924), amerikanisch-deutscher Jurist und Germanist

Unternehmen:
 L. Hallgarten & Co., ehemaliges Bankhaus in New York

Siehe auch:
 Hallgartenkreis